Elgin kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Elgin (ort i Kanada, New Brunswick), 
 Elgin (kommun), Québec, Montérégie,

Storbritannien 

 Elgin, grevskapshuvudort, Skottland, Moray,

USA 

 Elgin, Oklahoma, ort, Comanche County, 
 Elgin, South Carolina, Kershaw County, ort, 
 Elgin, South Carolina, Lancaster County, ort, 
 Elgin, Tennessee, ort, Scott County, 
 Elgin, Texas, ort, Bastrop County, 
 Elgin, Iowa, ort, Fayette County, 
 Elgin, Illinois, ort, Kane County, 
 Elgin, Minnesota, ort, Wabasha County, 
 Elgin, Nebraska, ort, Antelope County, 
 Elgin, Pennsylvania, ort, Erie County, 
 Elgin, Arizona, ort, Santa Cruz County, 
 Elgin, North Dakota, Grant County, 
 Elgin, Oregon, ort, Union County, 
 Elgin, Kansas – ort